Hármashegy néven a következő helyek ismertek Magyarországon:

Hármashegy – a Mecsek hegység egyik legmagasabb hegye.
Hármashegy – halmok Debrecen közelében.
Hármashegy – a Tihanyi-félsziget egyik hegye.

Egyéb
Hármas-hegyi-gejzírüreg
Hármas-hegyi-átjáróbarlang